Plastic, etichetta discografica italiana
Plastic, locale di Milano
Plastic, film diretto da Julian Gilbey